Бензопила, или мотопила, — ручная цепная пила, снабжённая двигателем внутреннего сгорания, как правило, двухтактным.

История 

Ключевые конструктивные элементы бензопилы (цепная пила, шина, двигатель внутреннего сгорания) были созданы в конце XIX века. Практическое применение «пильной гарнитуры» идёт с начала XX века, при этом использовались другие типы приводов: пневматический, паровой, механический и пр.

Достоверной информации о первом производителе бензопилы, к сожалению нет, и это право оспаривают несколько современных производителей. Наиболее подтверждённым фактом является начало производства ручных цепных пил с бензиновым приводом Андреасом Штилем (Торговая марка Stihl) в конце 1920-х. В самом начале XX века были сделаны большие цепные пилорамы, приводимые в движение вручную. Все цепные пилы того времени, создававшиеся для валки леса, представляли собой крупногабаритные неуклюжие машины, которыми управляли как минимум два человека. Множество раз производились попытки создания мощной цепной пилы для вырубки деревьев. И вот, наконец, в 1926 году немецкий инженер-механик Андреас Штиль создал и запатентовал первую ручную цепную пилу с электромотором. Его именем и был назван инструмент — Stihl. В 1927 году немецкий предприниматель Емил Лерп представил миру свою новую разработку — Dolmar, модель А. Инструмент оснащался двигателем объемом 245 см3 мощностью 8 л. с. и весил 58 кг. Это была первая в мире цепная пила с бензиновым двигателем. Dolmar — название горы в Тюрингии, где прошло первое испытание бензопилы. Через два года Андреас Штиль, продолжая разработки инструмента для валки деревьев, выпускает свою цепную пилу с бензиновым двигателем.

Бензопилы в СССР 

Советский Союз начал закупать иностранные бензопилы (Rinco и Stihl) в конце 1920-х годов. В 1935 производство бензопил МП-220 было освоено на пермском заводе имени Дзержинского.

В предвоенный период, военные годы и первое послевоенное время бензопилы не нашли широкого распространения в лесном хозяйстве, но этот период сыграл позитивную роль в становлении отечественных бензопил:
 специалисты, которые в 1930-х годах разрабатывали отечественные бензо- и электропилы, после войны создали электропилу К-5 и бензопилу «Дружба»
 был накоплен опыт в разработке технологии механизированной валки леса
 разделы, посвященные моторным пилам, появились в учебных планах
 появился завод, который с 1935 года занимался разработкой и серийным выпуском бензопил

На характере советского хозяйства ввоз бензопил из-за рубежа и начало собственного их производства не отразилось, основной объём лесозаготовок в СССР приходился на заключённых исправительно-трудовых лагерей, — тяжелейший труд заключенных на таёжном лесоповале практически никакой механизации не претерпевал. Валили деревья до середины 1950-х годов ручными лучковыми пилами в условиях крайне неблагоприятных погодно-климатических условий, как правило, по пояс в снегу или по колено в болотной жиже, поскольку это требовалось для выполнения производственных планов. В 1951—1952 гг. начали внедряться электропилы «ВАКОП» весом по 12 кг каждая, но вальщики леса от них отказывались и в доказательство своей правоты соревновались, кто быстрее спилит дерево — «ВАКОПом» или «лучком», и в большинстве случаев победителем выходил последний — «лучок». К 1954 году «лучок» вышел из употребления, постепенно вытесненный электропилами К-5, К-6, для чего по мастерским участкам проводились временные электролинии. Позже валка осуществлялась бензопилами «Дружба» и «Тайга», не требующими подводки электролиний и более облегчёнными.

Классификация 

 Бытовые пилы — самые примитивные. К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например, когда надо спилить небольшое деревце. Функциональные способности таких пил минимальные. Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении.
 Полупрофессиональные модели выполняют любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственный их недостаток — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале.
 Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций. Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента — 8 часов работы без перерыва. Такие пилы изготавливают из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300—2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2-3 раза ниже).

Конструкция 

Бензопила приводится в действие двухтактным бензиновым двигателем внутреннего сгорания, соединённым через систему передачи (редуктор) с пильной цепью. Замкнутая втулочно-роликовая цепь движется по направляющей шине и несёт пильные зубья. Бензопила имеет механизм автоматического сцепления, работающий по центробежному принципу, благодаря которому на холостых оборотах цепь неподвижна и безопасна. В случае, если нагрузка на двигатель при пилении превышает допустимую (например, цепь заклинило), то автоматическое сцепление разорвёт (или ослабит до допустимого уровня) передаточный момент на шину, и двигатель не заглохнет. Современные бензопилы также имеют механизм тормоза, который сразу останавливает цепь при отскоке шины в сторону пильщика, обрыве цепи и других аварийных ситуациях.

У некоторых моделей шина крепится к редуктору таким образом, что позволяет её фиксировать в горизонтальном или вертикальном положении, что даёт возможность совершать пропилы, соответственно, в горизонтальной или вертикальной плоскости.
Многие модели бензопилы, особенно изначально предназначенные для использования при валке леса, имеют возможность подключения выносного гидроустройства (так называемого «гидроклина»), которое представляет собой исполнительный гидромеханизм. Нагнетание рабочей жидкости (масла) в гидромеханизм осуществляется бензопилой.

Широко распространены цепные пилы с электрическим мотором, причем например долбежник (ручной инструмент для выборки глухих узких и глубоких гнезд) бывает только с электроприводом.

Бензопила в культуре 

В ряде художественных фильмов про зомби и других изображение бензопилы как орудия массового убийства в руках психически неуравновешенного преступника фигурирует как символ безграничной жестокости, безумия, разрушения, неизбежности зла.

Этот кинематографический штамп был настолько популярен, что послужил также предметом высмеивания в кинопародиях, а также попал в некоторые из Doom-подобных компьютерных игр как одно из средств вооружения героя.

Например, весьма широко известен фильм «Разрежь меня на части!» (другой перевод: «Техасская резня бензопилой»), снятый в 1974, а также его продолжение «Техасская резня бензопилой 2» 1986 года и ремейк 2003.

С другой стороны, канадские мастера культуры приняли бензопилу как орудие скульптора по дереву. Особую популярность искусство резьбы бензопилой (chainsaw carving) обрело в городке Хоуп (Hope) в Британской Колумбии, улицы и площади которого ныне все изукрашены созданиями мастеров бензопилы.

См. также 
 Бензопила «Дружба» — известная советская марка бензопил.

Примечания

Ссылки 
Интересная информация о появлении первой бензопилы 

Строительные инструменты
Лесозаготовительная техника
Бензоинструмент
Пилы